Niemcy:
 Braubach – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Braubach – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Braubach – rzeka, dopływ Liederbach

Osoby:
 Max Braubach – niemiecki historyk